Kaschgari oder Kāschgharī ist der Familienname folgender Personen:

 Hamza Kaschgari (geb. 1989), saudischer Autor und Kolumnist
 Mahmud al-Kāschgharī, türkischer Gelehrter und Lexikograph des 11. Jahrhunderts, Verfasser des dīwān lughāt at-turk